Sternburg ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Speck von Sternburg (1852–1908), deutscher Diplomat und Kunstsammler
 Judith von Sternburg, deutsche Journalistin
 Juri Sternburg (* 1983), deutscher Autor und Dramatiker
 Maximilian Speck von Sternburg (1776–1856), deutscher Kaufmann
 Wilhelm von Sternburg (* 1939), deutscher Journalist
Weiteres:
 Sternburg (Bier), eine Biersorte der Radeberger Gruppe 

Siehe auch:
 Speck von Sternburg
Sternberg (Begriffsklärung)
Schloss Stern
Sternhaus